Leila Ivonne Juez de Baki  (* 23. Februar 1951 in Guayaquil) ist eine ecuadorianische Politikerin und Diplomatin.

Leben 
Leila Juez wurde 1993 zur Doktorin der öffentlichen Verwaltung promoviert. Sie war von 1984 bis 1990 Honorarkonsulin im Libanon und von 1992 bis 1998 Honorarkonsulin in Boston. 1998 wurde sie Beraterin von Präsident Jamil Mahuad, der den Friedensvertrag zum Grenzkrieg mit Peru unterzeichnete. Sie war von 1998 bis 2002 Botschafterin in den Vereinigten Staaten, von 2003 bis 2004 Präsidentin der Kommission der Andenstaaten, von 2003 bis 2006 Ministerin für Handel, Fischerei und Wettbewerb, von 2006 bis 2010 Mitglied des Andenparlaments und 2007 dessen Vorsitzende.

Weblinks 
 Biografie (engl.)
 http://www.hoy.com.ec/especial/elec00/elec2002/bino01.htm
 http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/ivonne_a_baki_named_unesco_goodwill_ambassador/

Minister (Ecuador)
Ecuadorianischer Botschafter in den Vereinigten Staaten
Honorarkonsul
Ecuadorianer
Geboren 1951
Frau